Андре́й Бондаре́нко:
 Бондаренко, Андрей Александрович (1914—1963) — Герой Социалистического Труда.
 Бондаренко, Андрей Анатольевич (в монашестве Амфилохий; род. 1969) — епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский.
 Бондаренко, Андрей Васильевич (род. 1955) — белорусский композитор, лауреат Государственной премии Беларуси (1992).
 Бондаренко, Андрей Игоревич (род. 1978) — украинский композитор и пианист, член НСКУ.
 Бондаренко, Андрей Леонидович (род. 1964) — российский художник, книжный иллюстратор, графический дизайнер.